Charles Bozon – sciatore alpino francese
 Gilbert Bozon – nuotatore francese
 Philippe Bozon – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio francese